Cieki w Polsce
 Sarkandrowiec – potok, dopływ Puńcówki
 Sarkandrowiec – potok, dopływ Bobrówki

Przypisy